Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 

 

 

 58e régiment d'artillerie
58e régiment d'infanterie coloniale
 58e régiment d'infanterie
 58e régiment d'infanterie coloniale
 58e régiment d'infanterie territoriale
 58e régiment de transmissions

Homonymie d'unités militaires